Божья воля (лат. Providentia) — многозначный термин. Может обозначать:
  — в религиях воля Бога-Творца; выражается в промышлении (заботе) о творении и приведении его ко спасению.

Топонимы 
 Божья Воля (село) — Львовской области Украины.
 Божа-Воля — деревня в центральной части севера Польши.

Прочее 
 Божаволя (польск. Божья Воля) — польский дворянский герб.
 «Божья воля» — движение православных активистов в России.

См. также 
 Провидение (лат. Providentia)
 Провиденция
 Уель («воля Божия»; в Септ. Οὐήλ) — библейский персонаж.
 лат. Deus vult («На то воля Божья»)
 араб. Ма ша Аллаh («на то была Божья воля»)